

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Łuzki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Łosice 
 Łuzki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Jabłonna Lacka

Zobacz też 
 Łuzki-Kolonia